Aage Jørgensen er navnet på flere personer:
 Aage Jørgensen (socialist) (1890-1960), dansk socialist, senere nazist
 Aage Jørgensen (gymnast) (født 1900), dansk gymnast
 Aage Jørgensen (litteraturhistoriker) (født 1938), dansk litteraturhistoriker
 Aage Hans Peter Jørgensen (1903-1967), dansk fodboldspiller